Булаксай (; до 2006 г. — Нововладимировка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Булаксайского сельского округа. Код КАТО — 113451100.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 51 километров (по прямой) к северу от административного центра района — посёлка Аршалы.

Абсолютная высота — 383 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: станция Сарыоба — на юге, аул Акжар — на востоке.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-31 «Восточный обход города Астана — станция Сарыоба».

Население 
В 1989 году население села составляло 1145 человек (из них русские — 37%, казахи — 37%).

В 1999 году население села составляло 942 человека (492 мужчины и 450 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 840 человек (416 мужчин и 424 женщины).

Улицы 

 ул. Абай
 ул. Астана
 ул. Богенбай батыра
 ул. Мукагали Макатаева
 ул. Окжетпес
 ул. Сакена Сейфуллина
 ул. Сары-Арка
 ул. Тналина
 ул. Тын Игерушилер

Примечания 

Населённые пункты Аршалынского района
Переименованные населённые пункты Казахстана